Rotterdam Ahoy (також відомий як Ahoy Rotterdam або просто як Ahoy) — конференц-центр та багатофункціональна крита арена, розташована в Роттердамі, Нідерланди. Створений спочатку в 1950 році, нинішній комплекс складається з трьох основних майданчиків: ярмарків та залу для заходів, конгрес-центру та конференц-центру та Арени Ахой. Ahoy Arena (також відомий як «Sportpaleis», («Палац спорту»))  - найбільше місце проведення, станом на квітень 2019 року - 16 426 осіб.   Він був відкритий 15 січня 1971 року.

Передумови та історія

Оригінальний виставковий зал 
Історія закладу сягає 1950 року. Після спустошення Другої світової війни місто та гавань Роттердама були відбудовані. У 1950 році гавань була майже закінчена, і подія була відзначена виставкою Rotterdam Ahoy!. Виставка проходила в єдиному залі, який був побудований з цієї нагоди і розміщений там, де сьогодні знаходиться Erasmus MC у Роттердамі.  Тимчасовий виставковий зал називався Ahoy'-Hal і використовувався як для національних, так і для міжнародних заходів до 1966 року, коли було вирішено знести зал. Під час повені Північного моря 1953 року зал також використовувався як притулок для жертв повені.   Після 1966 року тимчасове житло було знайдено в Хофдійку / Помпенбурзі в центрі Роттердама, на місці колишнього вертолітного майданчику.

Сучасний комплекс Ахой 

Будівельні роботи на місці сучасного комплексу розпочались у 1968 році. Спортпалей, спочатку спроектований як внутрішній велодром  та три виставкові зали було завершено в 1970 році. Офіційне відкриття відбулося під час шестиденних велотреків «Шість днів Роттердама», і його виконав принц Клаус 15 січня 1971 року. Однак перший ярмарок відбувся вже до офіційного відкриття, оскільки у вересні 1970 року в Ахої відбувся ярмарок Femina.  Вражаючий дизайн комплексу отримав різні національні та міжнародні нагороди. Дизайн місця проведення черпав натхнення з води, а будівля була розкладена як корабель. 

Ще два зали були додані до комплексу в 1980 році, однак рідко використовувана вбудована велосипедна доріжка була демонтована в 1988 році після скасування гонки з метою збільшення пропускної спроможності головної арени. У 1998 році комплекс знову розширили, включивши шостий зал заходів та головний зал прийому (відомий як площа), спроектований архітектурною фірмою Benthem Crouwel. Були побудовані офіси, заклади громадського харчування, а також менші конференц-зали та зали засідань. Також був перероблений головний вхід у Спортпалей, а бетонний пішохідний місток від Цюйдплейну (який був з'єднаний з торговим центром та станцією метро) зруйнований.  Міст був частково вилучений, так що тепер він закінчувався сходами, що вели на площу перед приймальні. Знесення останньої ділянки розпочалося 3 березня 2017 року після того, як міст став небезпечним через зіткнення вантажівки з одним з балок мосту на початку цього тижня. У 2005 році в Ахої була побудована (тепер знімна) велодоріжка для відродженої гоночної події «Шість днів Роттердама».

Основна будівля арени була комплексно модернізована з жовтня 2009 року до кінця 2010 року і знову відкрита 21 січня 2011 року. Загальна місткість була збільшена на 5000 до понад 15000 завдяки новій трибуні та встановленим додатковим сидінням.  На додаток до різноманітних внутрішніх робіт, голландська освітлювальна компанія Signify встановила на фасаді арени нову світлодіодну екранну стіну площею 1000 м 2.  У липні 2018 року розпочалися будівельні роботи над прибудовою до комплексу Ahoy. Роттердамський конференц-центр Ahoy (RACC) та RTM Stage, розроблені Kraaijvanger Architects
, відкриті восени 2020 року і безпосередньо пов’язаний з Ahoy Plaza. Нове приміщення, що включає концертний зал подвійного призначення 7000 місць та глядацьку залу / театр на 2750 місць (розширюється до 4000), додасть додаткові 35000 квадратних метрів площі. На 2-му та 3-му поверхах є 35 кімнат для відпочинку, місткістю від 50 до 1000, які можна використовувати окремо або об'єднати, а також фойє Експо 2300 м2, яке можна використовувати для урочистих обідів, виставок та прийомів. Вхід артистів на головну арену було перейменовано на «Двері Дункан» у 2020 році на честь Дункана Лоуренса (який народився в сусідньому Спійкеніссе), який приніс Нідерландам першу перемогу на Євробаченні з 1975 року.

Події

Спорт 
Він щороку приймає такі спортивні змагання, як Rotterdam Open та Six Days of Rotterdam, і з 2016 року є одним із майданчиків для дартсу Прем'єр-ліги. Інші міжнародні заходи, що проводяться на арені, включають:

Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні 1973
Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1973
Чемпіонат світу з міні-футболу 1989
Чемпіонат світу з дзюдо 2009
Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2010
Чемпіонат світу з настільного теннісу 2011
Чемпіонат світу з UCI BMX 2014
Чемпіонат Європи з волейболу серед жінок 2015
Чемпіонат світу з шорт-треку 2017
Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків 2019

Музичне телебачення 
Музична премія MTV Europe Music Awards 1997 та 2016 року та дитячий конкурс пісні Євробачення 2007 також відбулися в Ahoy Arena.   Також Роттердам Ахой повинен був стати місцем проведення Євробачення 2020. Це було б друге місце, де проводились би змагання як для юніорів, так і для дорослих, після Палацу спорту, Київ, в Україні .  18 березня 2020 року EBU оголосив про скасування конкурсу через пандемію COVID-19, оскільки голландський уряд просив використовувати арену як польову лікарню.   Під час трансляції Євробачення: Європа сяє світлом 16 травня 2020 року було оголошено, що Роттердам Ехой прийме Євробачення-2021.

Примітки

Посилання 
  
 

Архітектура Роттердама
Засновані в Нідерландах 1971